Солотвин:

 Солотвин — посёлок городского типа Богородчанского района Ивано-Франковской области, Украины. 
 Солотвин — село на Украине, находится в Ковельском районе Волынской области.